Pallesen ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Pallesen (* 1956), niederländischer Jazzgitarrist und Banjospieler
 Per Pallesen (* 1942), dänischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Trine Pallesen (* 1969), dänische Schauspielerin